Граф (с 12.12.1809) Николай Васильевич Гудович (1758, село Старые Ивайтёнки, Стародубский полк — 1841) — русский военачальник из рода Гудовичей, генерал-лейтенант (1800).

Биография 
Один из сыновей Василия Андреевича Гудовича, служившего малороссийским генеральным подскарбием, а после упразднения гетманства переименованного в тайные советники и его второй жены Марии Степановны Миклашевской. Брат генерал-фельдмаршала И. В. Гудовича.

Военную службу начал в 1783 году в Лейб-гвардии Измайловском полку. Позже — полковник Киевского кирасирского полка. 11 октября 1797 года был произведён в генерал-майоры с назначением шефом Каргопольского драгунского полка.

Во время войн 1-й и 2-й антифранцузской коалиции командовал кавалерийской бригадой.

18 сентября 1800 года Гудович вышел в отставку с чином генерал-лейтенанта, произведённым 27 сентября 1799 года. Помещик Новгород-Северского уезда Черниговской губернии. 4 июня 1801 года снова принят на службу и определён состоять по армии, 19 марта 1806 года вновь уволен в отставку с мундиром.

В июле 1812 года граф Николай Гудович был избран начальником Черниговского ополчения, которое использовалось для обороны Черниговской губернии «от вторжения неприятельских шаек со стороны губерний Могилёвской и Смоленской». В октябре командовал частями ополчения в ходе боёв за Чечерск, Рогачёв и Рославль. С октября 1812 года — начальник объединённого Черниговско-Полтавского ополчения, с которым участвовал в блокаде Могилёва и боях по ликвидации остатков французских войск на завершающем этапе Отечественной войны 1812 года.

Умер в 1841 году.

Семья 
Жена — Варвара Григорьевна Горленко (1780 — ?), дочь Григория Андреевича Горленко и Евдокии Семёновны (урожд. Зарудной; ? — ок. 1785). Дети:
 сын — Василий (1789—1846), полковник;
 сын — Иван (1793 — ?);
 дочери — Варвара, Софья, Елизавета.

Награды 
 Награждён орденом Св. Георгия 4-й степени (№ 1554; 26 ноября 1804).
 Также награждён другими орденами Российской империи.

Примечания

Ссылки 
 Гудович (6-й) Николай Васильевич
 ГУДОВИЧ 6-й Николай Васильевич
 

Николай
Генерал-лейтенанты (Российская империя)
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса за 25 лет выслуги
Участники Отечественной войны 1812 года